Уйгурите са етническа група в Казахстан. Според преброяването на населението през 2009 година те са 224 713 души, или 1,40 % от населението на страната.

Численост и дял

Преброявания на населението 
Численост и дял на уйгурите според преброяванията на населението през годините:

Численост 
Численост на уйгурите според преброяванията на населението през годините, по области и градове с областно значение:

Вижте също 
 Население на Казахстан

Източници 

Етнически групи в Казахстан